Чемпіонат Угорщини з футболу 1998—1999 — 97-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона здобув МТК.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб ДВШК-Епона взяв участь у Кубку УЄФА 1999—2000 як переможець Кубку Угорщини 1998—1999.
2. Після закінчення сезону клуб ДВШК-Епона змінив назву на Дебрецен.
3. З клубу БВСК було знято 1 очко.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на soccerway 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1998—1999
Угорщина
Угорщина
1998 в угорському спорті‎
1999 в угорському спорті‎